Der Traum vom Glück steht für folgende Filme:

 Der Traum vom Glück (1981), deutscher Fernsehfilm von Maximiliane Mainka 
 Der Traum vom Glück (2013), US-amerikanisch-kanadischer Film von Jerry Ciccoritti
 Tatort: Bienzle und der Traum vom Glück, deutscher Fernsehfilm von Dieter Schlotterbeck (1996)
 Der süße Traum vom Glück, Alternativtitel von Sweet Dreams (1985), US-amerikanischer Film von Karel Reisz
 Ein Traum vom Glück, deutscher Film von Paul L. Stein (1924)